И́гли Ванну́кки (; 5 августа 1977, Прато) — итальянский футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника.

В настоящее время выступает за итальянскую «Специю». До этого выступал за «Малисети» из Прато, «Марджине Коперта» из Масса-э-Коцциле, луккские «Луккезе» и «Гуамо», салернскую «Салернитану»; «Венецию», «Эмполи» и «Палермо» из одноимённых городов. Играл за молодёжную сборную Италии, с которой стал чемпионом Европы среди молодёжи в 2000 году, также в составе олимпийской сборной Италии выступал на летних Олимпийских играх 2000.

Карьера

Ранние годы 
Ваннукки начал играть за молодёжную команду из родного города «Малисети» в 8-летнем возрасте, в 14 лет Игли переехал в другой город, Масса-э-Коцциле, находящимся в 38—40 км западнее от Прато, где стал выступать за «Марджине Коперта». В 1993 году после двух проведённых в составе «Марджине» сезонов он переехал в Лукку. Ваннуки стал играть в клубе «Луккезе», выступавшем в Серии B. Игли дебютировал за основной состав клуба в возрасте 19 лет в сезоне 1995/96.

Достижения 
 Молодёжная сборная Италии
 Чемпион Европы среди молодёжи (1): 2000

Статистика выступлений

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль на сайте EmpoliCalcio.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Специя»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи